Au pair kan syfta på:

Au pair – en person som bor i en värdfamilj och hjälper till med barnpassning och visst hushållsarbete under en på förhand avtalad tid
Au Pair in America – en amerikansk au pair-organisation som bildades 1986
International Au Pair Association – en av de större internationella branschorganisationerna inom au pair-branschen
Au Pair (filmserie) – en TV-film-trilogi regisserad av Mark Griffiths
 Au Pair (film) – en TV-film från 1999 i regi av Mark Griffiths
 Au Pair II – en TV-film från 2001 i regi av Mark Griffiths
 Au Pair 3: Adventure in Paradise – en TV-film från 2009 i regi av Mark Griffiths
Au Pair Girls – en brittisk komedifilm från 1972 i regi av Val Guest
Au Pairs – ett brittiskt postpunkband, bildat 1979
Au Pair (1995) – svensk kortfilm från 1995 i regi av Julia Hede